Bogdan Romaniuk (ur. 1967) – polski polityk, samorządowiec
 Jerzy Romaniuk (ur. 1943) – polski profesor, pianista i pedagog
 Kazimierz Romaniuk (ur. 1927) – polski biskup rzymskokatolicki
 Kazimierz Romaniuk (1908–1996) – polski ekonomista, statystyk i demograf
 Mykoła Romaniuk (ur. 1958) – ukraiński polityk, mer Łucka od 2010
 Rafał Romaniuk (ur. 1982) – polski trójboista siłowy, kulturysta, aktor, fotomodel, trener i dietetyk
 Ryszard Romaniuk (ur. 1952) – polski profesor, inżynier – elektronika i techniki informacyjne
 Tomasz Romaniuk (ur. 1974) – polski piłkarz
 Wanda Romaniuk (ur. 1944) – polska okulistka, profesor medycyny
 Wiesław Romaniuk (ur. 1963) – polski piłkarz
 Witalij Romaniuk (ur. 1984) – ukraiński piłkarz, grający na pozycji obrońcy
 Wojciech Romaniuk (ur. 1970) – polski polityk, przedsiębiorca, menedżer, poseł RP